Сергій II:
 Сергій II — сто другий Папа римський (844—847)
 Сергій II — герцог Неаполя (870—877)
 Сергій II Студит — патріарх Константинопольський (998/1001—1019)
 Сергій II — герцог Амальфі (1007—1028)